Johann der Friedfertige ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

* Johann (Jülich-Kleve-Berg) (1490–1539), erster Herrscher der Vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg
 Johann II. (Brabant) (1275–1312), Herzog von Brabant und Limburg